Wierzbów (ukr. Вербів) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim.

Przypisy

Bibliografia
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podhajecki